Паска́ль Бюссье́р (; род. 27 июня 1968, Монреаль) — канадская актриса и сценарист.

Биография 
Паскаль Бюссьер дебютировала в кинематографе в 16 лет в фильме «Сонатина», где сыграла подростка, которого преследуют мысли о самоубийстве. За эту роль она была номинирована на премию Genie Awards в категории «лучшая актриса». В 1992 году Бюссьер снялась в психологической драме La Vie fantôme, за роль в которой получила награду Монреальского кинофестиваля.

Фильмография

Награды и номинации 
 Genie Awards
  — номинация лучшей актрисе («Сонатина»)
  — номинация лучшей актрисе («Эльдорадо»)
  — номинация лучшей актрисе («Когда наступает ночь»)
  — награда лучшей актрисе (Ma vie en cinémascope)
 Jutra Awards
  — награда лучшей актрисе второго плана («Освободи меня»)
  — номинация лучшей актрисе второго плана («Хаос и желание»)
  — награда лучшей актрисе второго плана (Ma vie en cinémascope)
 Монреальский кинофестиваль
  — награда лучшей актрисе (La vie fantôme)
 Toronto Film Critics Association Awards (TFCA Award)
  — номинация лучшей актрисе («32-е августа на Земле»)

Примечания

Ссылки